{{Карточка футбольной лиги
|название = Лига 1 Английской футбольной лиги
|оригинальное  = English Football League One 
|логотип = EFL League One.svg
|ширина = 200px
|страна = 
|федерация =
|основан = <small>1992—2004 (как Второй дивизион)1920—1992 (как Третий дивизион)</small>
|дивизионы =
|команды = 24
|уровни = 3
|выход в = Чемпионшип
|выбывание в = Лига 2
|национальные = Кубок АнглииКубок Английской футбольной лигиТрофей Английской футбольной лиги
|международные =
|действующий чемпион = Уиган Атлетик (2021/22)
|наиболее титулован = Уиган Атлетик (3)
|сайт = Официальный сайт
|текущий сезон = Сезон 2022/23
}}
Лига 1 Английской футбольной лиги () — второй дивизион Английской футбольной лиги и третий по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги и Чемпионшипа.

Турнир под текущим названием был основан в 2004 году. С 1920 до 1992 год третьим дивизионом в системе футбольных лиг Англии был Третий дивизион Футбольной лиги (с 1921 по 1958 год дополнительно подразделявшийся на Третий северный дивизион Футбольной лиги и Третий южный дивизион Футбольной лиги); с 1992 по 2004 год им был Второй дивизион Футбольной лиги.

По итогам каждого сезона команды, занявшие в Лиге 1 первое и второе место, а также одна команда — победитель плей-офф, выходят в Чемпионшип. Команды, занявшие 21-е, 22-е, 23-е и 24-е место, выбывают в Лигу 2.

 Структура лиги 
Лига состоит из 24 команд. За сезон, который длится с августа по май, каждая команда дважды встречается со всеми остальными: один раз — на своём поле и один раз — на поле соперника. Таким образом, сезон для каждого клуба состоит из 46 матчей. За победу в матче команда получает три очка, за ничью — одно очко. В случае поражения команда не получает очков. Места по итогам сезона определяются в соответствии с количеством заработанных очков, в случае их равенства — по разнице забитых и пропущенных мячей, затем — по количеству забитых мячей. В случае равенства очков титул присуждается по разнице мячей, в случае равенства разницы мячей — по забитым голам. Если и после этого определить победителя не удаётся, команды занимают одну и ту же строчку турнирной таблицы. Если при этом требуется определить чемпиона или команду, которая покинет первенство, а также команду, которая квалифицируется в другие турниры, назначается дополнительный матч формата «плей-офф» на нейтральном поле.

По завершении каждого сезона, две лучшие команды и победитель плей-офф выходят в Чемпионшип, а четыре худшие команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в Лигу 2. Плей-офф Лиги 1 — мини-турнир для команд, которые по итогам сезона заняли места с третьего по шестое; победитель плей-офф получает путёвку в Чемпионшип. В рамках плей-офф третья команда играет против шестой команды, четвёртая команда играет против пятой. Две команды играют две игры в полуфинале (дома и в гостях). Победители каждого полуфинала встречаются в одноматчевом финале.

Команды, занявшие последние четыре места в Лиге 1 выбывают в Лигу 2. Их место в Лиге 1 занимают четыре новых команды из Лиги 2: команды, занявшие первые три места и победитель плей-офф Лиги 2 (в который квалифицируются команды, окончившие сезон на местах с четвёртого по седьмое).

 Телетрансляции 
Sky Sports транслирует матчи Лиги 1 в прямом эфире с обзорами на BBC в программе под названием The Football League Show'', на которой также транслируют основные моменты матчей Чемпионшипа и Лиги 2. Трансляция матчей также доступна на радиоточках по воскресеньям. Основные игры можно увидеть на сайте BBC.

Предыдущие сезоны

Чемпионы, финалисты и победители плей-офф

Результаты плей-офф

Выбывшие клубы  

Исключён из состава Английской футбольной лиги в августе 2019 года из-за финансовых нарушений.

Лучшие бомбардиры

Третьи дивизионы в системе футбольных лиг Англии 
 1920/21 — Третий дивизион Футбольной лиги
 С 1921/22 по 1957/58 — Третий северный дивизион Футбольной лиги / Третий южный дивизион Футбольной лиги
 С 1958/59 по 1992/93 — Третий дивизион Футбольной лиги
 С 1992/93 по 2003/04 — Второй дивизион Футбольной лиги

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Футбольные лиги в Англии
2
 
Англия